Madeo steht für:
 koreanischer Titel des südkoreanischen Thriller Mother (2009)

Madeo ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Madeo (* 1976), Schweizer Filmregisseur und -produzent